Драђешти има више значења:

 Драђешти (Татарашти), насеље у округу Бакау у Румунији
 Драђешти (Дамиенешти), насеље у округу Бакау у Румунији
 Драђешти (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Драђешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Драђешти (Бихор), општина у округу Бихор у Румунији